Caprara kan syfta på:

 Äneas Sylvius Caprara (1631–1701), kejserlig generalfältmarskalk
 Giovanni Battista Caprara (1733–1810), italiensk kardinal